Asian dreams (documentaire van Jack Jersey) (1977), muziekregistratie in Indonesië van Jack Jersey onder regie van Theo Ordeman
 Asian dreams (album van Jack Jersey) (1977), een album van Jack Jersey
 Asian dreams (single van Jack Jersey) (1977), single van Jack Jersey
 Asian dreams and greatest hits (2007), een postuum album van Jack Jersey